Takács Imre
 Takács Imre (1873–1927) molnár, malomtulajdonos, feltaláló
 Takács Imre (1902–1995) jogász, muzeológus
 Takács Imre (1914–1964) élelmiszerkémikus
 Takács Imre (1926–2000) költő, műfordító
 Takács Imre (1927–1985) pártpolitikus, országgyűlési képviselő
 Takács Imre (1932) politikus, országgyűlési képviselő (1994–2002), közgazdász, tanár
 Takács Imre (1953) vajdasági magyar színész
 Takács Imre (1959) művészettörténész, az Iparművészeti Múzeum egykori főigazgatója
 Takács Imre (?) karikaturista  
Takáts Imre
 Takáts Imre (1896–1931) teniszező, Davis-kupa játékos